Il Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL 1964 è stata la seconda edizione del torneo.

Formula 
Le 7 squadre vennero raggruppate in un girone all'italiana, disputato interamente a Lima (Perù). Le prime due classificate si sarebbero qualificate alle Olimpiadi.

Il torneo venne interrotto dopo i gravissimi scontri avvenuti durante  - : dopo l'annullamento di un gol ai peruviani, due tifosi provarono ad aggredire l'arbitro. La situazione degenerò presto, costringendo la polizia ad intervenire con i gas lacrimogeni. Nei disordini morirono 328 persone (Disastro dell'Estadio Nacional).

 e  giocarono successivamente uno spareggio per determinare la seconda classificata.

Risultati

Classifica finale

Spareggio per il 2º posto 

Si qualificano  (prima classificata) e  (4-0, dopo spareggio).

Note

Collegamenti esterni 
 Games of the XVIII. Olympiad - Football Qualifying Tournament - RSSSF

Olimpiadi
Torneo Pre-Olimpico CONMEBOL
CONMEBOL18
Q